Datawiz.io (від data wizard - чарівник даних) - українська ІТ-компанія, що розробляє прикладні, хмарні аналітичні рішення для ритейлерів, які забезпечують інтерактивну візуалізацію даних, пошук інсайтів та  оптимізацію бізнес-процесів. 

Компанію було засновано в 2013 році Володимиром Неп’юком та Сянтін Неп’юк як стартап. Станом на кінець 2022 року вона налічує близько 70 клієнтів з 17 країн світу та є лідером серед українських розробників (вендорів) програмного забезпечення для ритейлу. 

Програмні продукти Datawiz.io базуються на новітніх технологіях інтеграції та обробки Big Data, алгоритмах машинного навчання і штучного інтелекту . Зручний та зрозумілий інтерфейс дозволяє користувачам оперативно аналізувати дані, налаштовувати інтерактивні інформаційні панелі, організовувати цілісні бізнес-процеси та отримувати сповіщення про аномальні явища в мережі. Всі модулі сервісів, звітність та розрахунки, створені та чітко націлені на процеси ритейлу.

Продукти 
Продукти Datawiz включають:

 BES.Datawiz - аналітична платформа, що являє собою цілісну екосистему для бізнесу. Вона містить взаємоузгодженні рішення, які направленні на виявлення проблеми та її швидкому вирішенні .
 Business Intelligence - сервіс для бізнес-аналітики, який вміщує понад 60 аналітичних звітів для всіх процесів мережі та дає можливість створювати індивідуальні дашборди і візуалізації на основі отриманих даних .
 Store Manager - мобільний додаток для керівників магазинів, що дозволяє слідкувати за ключовими показниками торгової точки, працювати з проблемними товарами та оцінювати виконання плану зі смартфону .
 PlanoHero - хмарний сервіс для автоматизації процесів планограмування, аналізу планів магазинів і планограм .
 Data Monetization - платформа для продажу даних ритейлерів постачальникам, що дозволяє налаштувати сучасний та зручний доступ до реальних показників мережі та оптимізовувати відносини з партнерами .

Історія 
Компанія Datawiz була створена як український стартап у 2013 році. Тоді засновники компанії Володимир Неп’юк та Сянтін Неп’юк проходили навчання в українському бізнес-інкубаторі Happy Farm. До цього вони вже мали досвід в створенні e-commerce стартапу на китайському ринку, який був успішно проданий .

В 2014 р. Datawiz отримала інвестиції від фонду Altair Capital та Happy Farm, що стало значним поштовхом для розвитку компанії  .

2016 роком відзначився для компанії двома доленосними подіями: 1) укладений партнерський договір з міжнародною компанією з питань споживчих та маркетингових досліджень - Nielsen; 2) компанії була офіційно зареєстрована як ТОВ “Датвіз Україна”.

Партнери 
Datawiz - ексклюзивний партнер міжнародної компанії NielsenIQ, яка надає дані по аналітиці продажів, програмні рішення та спеціалізовані дослідження в 100+ країнах світу для роздрібних мереж і для виробників . На ринку NielsenIQ існує з 1923 року та надає послуги ритейлерам у Канаді, Південній Африці, Саудівській Аравії, ОАЕ, Українї, Польщі, Хорватії, Греції, Литві, Латвії, Узбекистані, Казахстані, Малайзії, Таїланді тощо).

Примітки 

Підприємства у галузі інформаційних технологій